Сокирянський — українське прізвище. Жіноча форма — Сокирянська.

Відомі носії 
 Сокирянський Олександр Федорович (; 1937—2019) — молдавський радянський композитор. Заслужений митець Молдавської РСР.

Див. також 
 Сокирянський район

Примітки